Obersteinbach (Frankrijk), is een gemeente in het Franse departement Bas-Rhin
Obersteinbach (Württemberg), is een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg